Товма:

 Товма Арцруни — армянский историк IX—X веков.
 Товма Мецопеци (1378—1446) — армянский историк, педагог, культурно-общественный деятель.